Liesel ist eine Variante des weiblichen Vornamens Elisabeth.

Namensträgerinnen 
 Liesel Albrecht-Fastenrath (1911–1996), deutsche Autorin
 Liesel Bach (1905–1992), deutsche Kunstfliegerin
 Liesel Beckmann (1914–1965), deutsche Betriebswirtin
 Liesel Christ (1919–1996), deutsche Volksschauspielerin
 Liesel Hartenstein (1928–2013), deutsche Politikerin (SPD)
 Liesel Herbach (1912–1986), deutsche Künstlerin und Heimatforscherin
 Liesel Jakobi (* 1939), deutsche Leichtathletin
 Liesel Kipp-Kaule (1906–1992), deutsche Politikerin (SPD)
 Liesel Matthews (* 1984), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Liesel Metten (* 1938), deutsche Künstlerin
 Liesel Schuch-Ganzel (1891–1990), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Liesel Westermann (* 1944), deutsche Leichtathletin
 Liesel Winkelsträter (1921–2010), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch 
 Liese
 Lieserl Marić
 Strickliesel

Weiblicher Vorname